Альфа Этники 1971/1972 () — 36-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1971/1972
Греция
Греция
Спорт в Греции в 1971 году
Спорт в Греции в 1972 году